LNI steht für:
 Lega Navale Italiana, italienische Gemeinschaft zur Förderung maritimer Themen
 Lion Air (ICAO-Code), indonesische Fluggesellschaft
 Point Lonely Short Range Radar Site (IATA-Code), Militärflughafen im North Slope Borough, Alaska

lni steht für:
 Daantanai’ (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Bougainville (autonome Region), Papua-Neuguinea

Abkürzung